Marussia MR02 — спортивний автомобіль з відкритими колесами, розроблений конструкторами команди Marussia F1 Team для участі в Чемпіонаті світу Формула-1 сезону 2013 року.

Результати виступів 

Жирний шрифт — поул

Курсив — найшвидше коло</span>

Посилання 

 Marussia F1 — the official site 

Боліди Marussia Формули-1‎
Боліди Формули-1 сезону 2013‎
Боліди Формули-1